Элкский повет () — повет (район) в Польше, входит как административная единица в Варминьско-Мазурское воеводство. Центр повета — город Элк. Занимает площадь 1111,87 км². Население — 90 080 человек (на 31 декабря 2015 года).

Административное деление 
 города: Элк
 городские гмины: Элк
 сельские гмины: Гмина Элк, Гмина Калиново, Гмина Простки, Гмина Старе-Юхи

Демография 
Население повета дано на 31 декабря 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повета

Поветы Варминьско-Мазурского воеводства